Ак-Джар ()

 Ак-Джар — село в Ат-Башинском районе Нарынской области Киргизии.
 Ак-Джар — село в Кочкорском районе Нарынской области Киргизии.
 Ак-Джар — село в Кара-Сууском районе Ошской области Киргизии.
 Ак-Джар — село в Узгенском районе Ошской области Киргизии.
 Ак-Джар — село в Таласском районе Таласской области Киргизии.